Dit was het eerste seizoen onder de nieuwe coach Louis van Gaal. AZ speelde dit seizoen voor het laatst in de oude Alkmaarderhout. Tevens AZ moest eveneens afscheid nemen van technische directeur Martin van Geel die naar Ajax vertrok; in AZ werd dit hoog opgenomen, en van Geel werd als persona non grata beschouwd, mede omdat hij een maand voor zijn vertrek nog stellig verklaarde nooit meer weg te willen uit Alkmaar. Zijn opvolger werd Marcel Brands die overkwam van RKC Waalwijk.

In het seizoen 2005/2006 bereikte AZ de tweede plaats in de competitie. In de play-offs voor directe plaatsing voor de voorronde van de UEFA Champions League werd echter verloren tegen FC Groningen. Hierdoor werd de ploeg officieel vierde op de ranglijst (de UEFA eist een unanieme eindstand). In de UEFA cup haalde AZ de derde ronde waarin het uitgeschakeld werd door het Spaanse Real Betis uit Sevilla. Maar mede door de 2-1-overwinning in het thuis duel is AZ Europees ongeslagen gebleven in de Alkmaarderhout. In de Gatorade cup kwam AZ verloor in de halve finale van PSV. De laatste wedstrijd dit seizoen was er een tussen een team samengesteld door Barry van Galen en een door Michael Buskermolen. Tijdens deze wedstrijd werd er niet alleen afscheid genomen van deze twee spelers maar ook van het stadion Alkmaarderhout.

Wedstrijden

Individuele statistieken

Overzichtslijst

Speelminuten

AZ naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2005/06